Алекса́ндр Евге́ньевич Харито́нов:
 Харитонов, Александр Евгеньевич (1951—1999) — главный архитектор Нижнего Новгорода.
 Харитонов, Александр Евгеньевич (род. 1976) — российский хоккеист.